Пила Онда има више значења:

 Пила Онда (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пила Онда (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику